Der Yorkshire Bank 40 2013 ist die vierte Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 3. Mai und 21. September 2013 durch die 18 englischen First-Class Counties und drei zusätzlichen Teams ausgetragen. Im Finale konnte sich Nottinghamshire mit 3 Wickets gegen Glamorgan durchsetzen.

Format 
Die 21 Mannschaften wurden in drei Gruppen mit je 7 Mannschaften gelost, in der jedes Team zweimal gegen jedes andere antritt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, fir ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die besten einer jeden Gruppe, sowie der beste Gruppenzweite qualifiziert sich für das Halbfinale, wo dann der Sieger im KO-System ausgespielt wird.

Resultate

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Der Punktabzug für Durham erfolgte auf Grund von Verstössen gegen die Lohnzahlungs-Regeln in der Vorsaison.

Gruppe C 
Tabelle

Der Punktabzug für Durham erfolgte auf Grund von Verstössen gegen die Lohnzahlungs-Regeln in der Vorsaison.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

2013
Englische Cricket-Saison 2013